Аттий — римское имя

 Аттий — древнеримский поэт (Луций Акций)
 Аттий — персонаж фильма «Даки», сенатор